Blang Kubu (Peudada), een plaats in Indonesië
Blang Kubu (Ganda Pura), een plaats in Indonesië